Чограйское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии. Административный центр и единственный населённый пункт в составе СМО — посёлок Южный.

География 

Чограйское СМО граничит на юго-западе, западе и северо-западе — с Манычским СМО, на северо-востоке, востоке и юго-востоке — с Манцинкецовским СМО. Также на севере на небольшом участке поселение граничит с Хомутниковским СМО.

Население

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии